Игорь Гришин:
 Гришин, Игорь Александрович (род. 1956) — советский футболист.
 Гришин, Игорь Анатольевич (род. 1977) — канадский физик российского происхождения.
 Гришин, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский хоккейный тренер.